Le patronyme Bouchat ou Boucha indique une origine :Bouchât ( : Boussiau, toponyme à Spontin et à Évrehailles.

André Bouchat (1939-), homme politique belge.